Deux navires de la Marine royale canadienne portent le nom de NCSM Restigouche, d'après la rivière du même nom :
 le , un destroyer de , anciennement le HMS Comet transféré à la Marine canadienne en 1938 ;
 le , un destroyer navire de tête de la  lancé en 1954.

Restigouche